Полета́ев (Полета́ева) — русская фамилия. Известные носители:

Полетаев 
 Полетаев, Александр Борисович (1951—2021) — иммунолог, профессор, доктор медицинских наук.
 Полетаев, Анатолий Иванович (род. 1936) — баянист, дирижёр.
 Полетаев, Андрей Владимирович (1952—2010) — российский экономист и историк.
 Полетаев, Валерий Николаевич (род. 1949) — советский и российский актёр театра и кино.
 Полетаев, Виктор Евгеньевич (род. 1995) — российский волейболист.
 
 Полетаев, Владислав Павлович (род. 2000) — российский футболист.
 Полетаев, Герман Иванович (1931—2007) — советский и российский врач, физиолог, доктор медицинских наук, профессор.
 Григорий (Полетаев) (в миру Лев Иванович Петров-Полетаев; 1831—1914) — первый епископ Омский и Семипалатинский РПЦ.
 Полетаев, Дмитрий Эрнстович (род. 1960) — писатель, сценарист и телеведущий, журналист.
 
 Полетаев, Игорь Андреевич (1915—1983) — советский кибернетик.
 Полетаев, Илья (род. 1980) — канадский пианист.
 Полетаев, Михаил Анатольевич (род. 1959) — советский и российский живописец.
 Маврикий (Полетаев) (в миру Михаил Владимирович Полетаев; 1880—1937) — архимандрит РПЦ, святой.
 
 Полетаев, Фёдор Андрианович (1909—1945) — Герой Советского Союза, участник итальянского движения Сопротивления.
 Полетаев, Юрий Владимирович (род. 1943) — советский и российский финансист и банкир.

Псевдоним 
 Полетаев С. Е. (настоящее имя Самуил Ефимович Миримский; род. 1922) — русский писатель, редактор.

Полетаева

См. также

Примечания